Radlbrunn bezeichnet:

 Radlbrunn (Ampfing), Ortsteil von Ampfing in Bayern
 Radlbrunn (Gemeinde Ziersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich